Walter Bagehot (1826-1877) – giornalista, imprenditore e saggista britannico
2901 Bagehot – asteroide della fascia principale